Платов — російське прізвище, жіноча форма — Платова. Відомі носії:
 Платов Всеволод Миколайович (1929—2004) — радянський і російський актор театру та кіно.
 Платов Євген Аркадійович (нар. 1967) — український радянський і російський фігурист.
 Платов Леонід Дмитрович (справжнє прізвище — Ломакін; 1906, Полтава — 1979, Москва) — російський радянський письменник і журналіст.
 Платов Матвій Іванович (1753—1818) — російський граф, отаман Всевеликого війська Донського (з 1801). Засновник міста Новочеркаська. 
 Платов Олег (нар. 1983) — український боксер-професіонал у важкій ваговій категорії.

 Вікторія Платова (Вікторія Євгенівна Соломатіна) — російська письменниця, автор гостросюжетних романів. Свої художні літературні твори публікує під псевдонімом.

Див. також 
 Платов (аеропорт)

російські прізвища